Усадебный дом — отдельно стоящий малоэтажный жилой дом с надворными постройками.
 Усадебный дом (Харьков)
 Усадебный дом (Хлебопекарная улица) в Чернигове
 Усадебный дом (улица Шевченко, Чернигов)
 Усадебный дом в Филёвском парке (Москва)

См. также 
 Усадебный дом Е. К. Плотниковой
 Усадьба